Een hele reeks wetten uit de Verenigde Staten hebben de benaming Civil Rights Act gekregen.

 Civil Rights Act of 1866
 Civil Rights Act of 1871
 Civil Rights Act of 1875
 Civil Rights Act of 1957, gaf een garantie voor het stemrecht aan alle burgers.
 Civil Rights Act of 1960
 Civil Rights Act of 1964
 Civil Rights Act of 1968
 Civil Rights Act of 1991

Amerikaanse wet